Matis peut désigner :

Patronyme 

 Georges Matis (1894-1967), chansonnier et compositeur français.
 Béatrice Matis (1945-), criminelle française.
 Matúš Matis (1993-), joueur professionnel slovaque de hockey sur glace.
 Yanne Matis (1960-), musicienne et chanteuse française.

Divers 
 Matis, langue parlée en Amazonie brésilienne.